Савята — название нескольких населённых пунктов:
 Савята — деревня в Даровском районе Кировской области.
 Савята — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Савята — деревня в Очёрском районе Пермского края.